Vauvillers (Haute-Saône)
 Vauvillers (Somme)